Delli ist der Familienname oder Namensbestandteil folgender Personen:

 Franco Delli Colli (1929–2004), italienischer Kameramann
 Karima Delli (* 1979), französische Politikerin
 Tonino Delli Colli (1923–2005), italienischer Kameramann

Siehe auch:
 Deli
 Delly